
Перьевой покров распространён у ряда групп динозавров, включая птиц. В настоящее время наличие перьевого покрова твёрдо установлено у представителей 8 семейств хищных нептичьих динозавров, принадлежащих к кладе теропод. Также установлено, что не у всех динозавров были перья, поскольку сохранились отпечатки кожи.

История изучения 
Долгие годы учёные предполагали наличие перьев у некоторых семейств хищных динозавров, которые могут быть родственны предкам современных птиц, но прямые доказательства наличия перьев у нептичьих динозавров появились только в середине 90-х годов XX века, когда в китайской провинции Ляонин были найдены ископаемые остатки мелких хищных динозавров с отпечатками перьевого покрова. 

Начальные стадии эмбрионального развития пера сходны с развитием чешуи. Поэтому ранее считалось, что перья возникли в результате эволюционных преобразований чешуи.

В 2016 году был найден образец янтаря, содержащего хвост нелетающего динозавра, покрытый перьями.

Характер и функции перьевого покрова 
Ряд учёных считает, что перьевой покров изначально выполнял функцию теплоизоляции, защищая животных от холода и перегрева, в дальнейшем у некоторых видов динозавров удлинённые перья на передних конечностях стали выполнять демонстрационные функции в брачный период, а впоследствии использоваться древесными видами для планирования.

Характер перьевого покрова отличался у различных групп динозавров, некоторые виды были покрыты мелким волосовидным пухом, напоминающим шерсть млекопитающих, другие имели на хвосте и передних конечностях длинные перья, с жёстким центральным стержнем и разветвлёнными бородками, как у современных птиц. Наиболее сложный перьевой покров имели представители семейств дромеозаврид и троодонтид, оперение которых включало пух, покровные и контурные перья. Некоторые виды семейства дромеозаврид вели древесный образ жизни и использовали длинные контурные перья для планирования, наиболее известным из таких динозавров является микрораптор, который обитал в лесах северо-восточного Китая в раннем меловом периоде (125 млн лет назад). Микрораптор имел длинные контурные перья с асимметричными бородками, не только на передних конечностях и хвосте, но и на задних ногах, что делает его четырёхкрылым. Большинство оперённых динозавров были мелкими животными длиной меньше 1 м, но оперение найдено также у некоторых крупных видов, например у Yutyrannus huali, крупного хищного динозавра длиной до 9 метров, который является близким родственником тираннозавра. Оперение было найдено и у детёныша Sciurumimus albersdoerferi, хищного динозавра, относящегося к семейству мегалозавров (возможно, представители этого семейства утрачивали перья во взрослом состоянии).

Список видов нептичьих динозавров с ископаемыми остатками свидетельств перьевого покрова 
, первое свидетельство перьев у дромеозаврид]]

 Avimimus portentosus (отнесён в 1987 году: локтевой гребень)
 Pelecanimimus polydon? (1994)
 Sinosauropteryx prima (1996)
 Protarchaeopteryx robusta (1997)
 GMV 2124 (1997)
 Caudipteryx zoui (1998)
 Rahonavis ostromi (отнесён в 1998 году: перьевые бугорки; возможно, птица)
 Shuvuuia deserti (1999)
 Sinornithosaurus millenii (1999)
 Beipiaosaurus inexpectus (1999)
 Caudipteryx dongi (2000)
 Caudipteryx sp. (2000)
 Microraptor zhaoianus (2000)
 Nomingia gobiensis (отнесён в 2000: пигостиль)
 Psittacosaurus sp.? (2002)
 Scansoriopteryx heilmanni (2002; возможно, птица)
 Yixianosaurus longimanus (2003)
 Dilong paradoxus (2004)
Sinornithosaurus haoiana (2004)
 Pedopenna daohugouensis (2005; возможно, птица)
 Jinfengopteryx elegans (2005)
 Juravenator starki (2006)
 Sinocalliopteryx gigas (2007)
 Velociraptor mongoliensis (отнесён в 2007 г.: перьевые бугорки)
 Epidexipteryx hui (2008; возможно, птица)
 Similicaudipteryx yixianensis (отнесён в 2008 г.: пигостиль; подтверждено в 2010 г.)
 Zhongornis haoae (2008; возможно, птица)
 Anchiornis huxleyi (2009; возможно, птица)
 Tianyulong confuciusi? (2009)
 Concavenator corcovatus? (отнесён в 2010 г.: перьевые бугорки?)
 Xiaotingia zhengi (2011; возможно, птица)
 Yutyrannus huali (2012)
 Microraptor hanqingi (2012)
 Sciurumimus albersdoerferi (2012)
 Ornithomimus edmontonicus (2012)
 Ningyuansaurus wangi (2012)
 Eosinopteryx brevipenna (2013; возможно, птица)
 Jianchangosaurus yixianensis (2013)
 Aurornis xui (2013; возможно, птица)
 Changyuraptor yangi (2014)
 Kulindadromeus zabaikalicus? (2014)
 Citipati osmolskae (отнесён в 2014 г.: пигостиль)
 Conchoraptor gracilis (отнесён в 2014 г.: пигостиль)
 Deinocheirus mirificus (отнесён в 2014 г.: пигостиль)
 Zhenyuanlong suni (отнесён в 2015 г.)
 Dakotaraptor steini (2015).
 Apatoraptor pennatus (2016; маховые бугорки).
 Jianianhualong tengi (2017).
 Serikornis sungei (2017).
 Ostromia crassipes (2017).
 Caihong juji (2018).
 Xingtianosaurus ganqi (2019).
 Ambopteryx longibrachium (2019).
 Wulong bohaiensis (2020).
 Chirostenotes pergracilis? (2020).
 Dineobellator notohesperus (2020: перьевые бугорки).
 Ubirajara jubatus (2020: отпечатки оперения).
 Daurlong wangi (2022: отпечатки оперения).

Филогенетика родственных связей среди различных групп оперённых динозавров

См. также 
 Динозавры
 Авиалы
 DIP-V-15103

Примечания

Ссылки 
 Эволюционное происхождение перьев (Ричард Прам, Алан Баш, «Динозавры или птицы: кто оперился первым?» // «В мире науки» № 7 за 2003г)
 Are Birds Really Dinosaurs?  

Динозавры
Птицы
Покровная система животных